Медли — деревня в Круппской волости Печорского района Псковской области.

Расположена на западном берегу острова Колпина в северо-западной части Псковского озера, на границе (по воде) с Эстонией (здесь самое узкое место до эстонского берега от острова). На острове находятся другие две деревни: к югу — Колпино, к востоку, на противоположном восточном берегу острова, — Шартово.

Население 
Численность населения деревни составляет 91 житель по состоянию на 2000 год.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Печорского района